Josef I. Johann Adam (* 27. Mai 1690 in Wien; † 17. Dezember 1732 in Feldsberg) war der 6. Fürst von Liechtenstein von 1721 bis 1732.

Biografie 
Josef war der einzige überlebende Sohn des Fürsten Anton Florian von Liechtenstein. Er diente schon in jungen Jahren im kaiserlichen Heer und kämpfte so im Spanischen Erbfolgekrieg mit. Im Jahre 1712 wurde er im Zuge der Krönungsfeierlichkeiten Karls VI. zu dessen Kämmerer ernannt. Ein Jahr später wurde er schon zum Prinzipalkommissar am Mährischen Landtag erhoben.

Aufgrund der Herkunft und der militärischen und politischen Funktion wurde Josef Johann Adam von Liechtenstein 1721 bei seinem Regierungsantritt in den Orden vom Goldenen Vlies aufgenommen. Ab 1723 fungierte er als Geheimer Rat und eröffnete so 1729/30 als kaiserlicher Prinzipalkommissar den Fürstentag in Schlesien.

Da Fürst Josef aber auf wirtschaftliche Erfolge aus war, hielt er sich im Allgemeinen vom Hof und vom Hofdienst fern, da dort das Leben und Repräsentieren ziemlich kostspielig war. Er war nämlich ein guter und erfolgreicher Verwalter seiner Güter. Er berief den sehr fähigen Karl Joseph von Gillern als dirigierenden Hofrat. Als besonnener Herrscher gelang es ihm, seine wegen des Erbes des Fürsten Johann Adam von Liechtenstein zerstrittene Familie zu beruhigen und zu versöhnen. Das war auch dringend nötig, denn seine Herrschaft war in ernster Gefahr: Hätte er das Erbe abgeben müssen, wäre sein Rechtsanspruch auf den Liechtensteiner Thron nichtig gewesen.

Sein Grab befindet sich in der Gruft des Hauses Liechtenstein in Vranov (Mähren).

Familie 
Josef Johann Adam war viermal verheiratet und dreimal verwitwet:
 Gabriele von Liechtenstein (1692–1713), Tochter des 3. Fürsten Johann Adam Andreas (1657–1712)
 Gräfin Maria Anna von Thun und Hohenstein (1698–1716)
 Gräfin Maria Anna von Oettingen-Spielberg (1693–1729)
 Gräfin Maria Anna von Kottulinsky (1707–1788)

Seine Nachkommen waren:
 Karl Anton (1713–1715)
 Josef Anton (1720–1723)
 Marie Therese (1721–1753) ∞ Joseph I. Adam, 4. Fürst von Schwarzenberg (1722–1782), Sohn von Adam Franz Karl Fürst von Schwarzenberg (1680–1732)
 Johann Nepomuk Karl (1724–1748), 7. Fürst von und zu Liechtenstein 1732 ∞ Gräfin Maria Josefa von Harrach (1727–1788), Tochter von Graf Friedrich von Harrach (1696–1749)

Literatur

Weblinks 

 Portal des Fürstenhauses von Liechtenstein – Fürst Josef Johann Adam

Fürst (Liechtenstein)
Herzog (Troppau)
Herzog (Jägerndorf)
Familienmitglied des Hauses Liechtenstein
Liechtenstein
Geboren 1690
Gestorben 1732
Mann